Avançon kan syfta på:

 Avançon, Hautes-Alpes, fransk kommun i departementet Hautes-Alpes
 Avançon, Ardennes, fransk kommun i departementet Ardennes